Le Grazie ima više značenja:
 Le Grazie, Belluno
 Le Grazie, La Spezia
 Le Grazie, Macerata
 Le Grazie, Pistoia
 Le Grazie, Treviso